Marco Rodríguez mexikói labdarúgó játékvezető
 Marco Rodríguez amerikai színész